Brunswik ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Brunswik (1903–1955), österreichisch-amerikanischer Psychologe
 Else Frenkel-Brunswik (1908–1958), österreichisch-amerikanische Psychoanalytikerin und Psychologin
 Theresia Brunswik von Korompa (1775–1861), Vertraute Beethovens 

Brunswik ist der Name folgender Orte:
 Brunswik (Kiel), ein Stadtteil der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel

Brunšwik ist der niedersorbische Ortsname von:
 Brunschwig (Cottbus), Wohnplatz der Stadt Cottbus in Brandenburg

Siehe auch:
 Brunswick (Begriffsklärung)
 Brunswick (Orte mit diesem oder ähnlichem Namen)
 Brunswig
 Brunschwig
 Brunsvik
 Brunswijk